Березина — топоним и фамилия (женская форма фамилии ).

Фамилия 
 Березина, Анастасия Игоревна (1997—2019) — российская футболистка.
 Березина, Ирина (Фельдман-Березина; род. 1965) — советская и австралийская шахматистка, международный мастер.
 Березина, Людмила Юрьевна (Зуенко; род. 1983) — российская легкоатлетка, тренер.
 Березина, Татьяна Борисовна (Смирнова; род. 1960) — российская актриса, народная артистка России (2008).

Топоним 
 Березина — железнодорожная станция Белорусской железной дороги.

Реки 
 Березина — приток Днепра в Белоруссии, где происходило сражение с армией Наполеона.
 Березина — приток Днепра в Смоленской области России.
 Березина — приток Немана.
 Березина — приток Назаровки.
 Березина — приток Сожа.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Березина — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Березина — деревня в Житковичском районе Гомельской области.
 Березина — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Березина — посёлок в Гордеевском районе Брянской области.
 Березина — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Березина — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Березина — посёлок в Хотынецком районе Орловской области.

Украина 
 Березина — посёлок, Винницкий район, Винницкая область.
 Березина — село, Житомирский район, Житомирская область.
 Березина — село, Львовский район, Львовская область.
 Березина — село, Новороздольская городская община, Стрыйский район, Львовская область.
 Березина — село, Ходоровская городская община, Стрыйский район, Львовская область.
 Березина — село, Владимирецкий район, Ровненская область.
 Березина — село, Волочисский район, Хмельницкая область.
Березина — прежнее (до 1993 года) название села Зубейки, Жолковский район, Львовская область.

В культуре 
 «Березина» — панорама, созданная польскими художниками Войцехом Коссаком и Юлианом Фалатом в 1895 году.

Другое 
 «Березина» — корабль комплексного снабжения проекта 1833.
 «Березина» — аварийно-транспортная машина-тягач на базе БМП-1.
 «Березина» — крупные общевойсковые учения, проходившие в Советском Союзе в 1978 году.
 Березина — советский сорт озимой пшеницы (выведен в 1985 году Белорусским научно-исследовательским институтом земледелия)
 Березина — железнодорожный остановочный пункт в городе Борисов Минской области.
 Березина — железнодорожная станция в городе Бобруйск Могилёвской области.
 «Березина» — название белорусского футбольного клуба «Фомальгаут» из города Борисов в 1989—1993 годах.
 «Березина» — белорусский футбольный клуб из города Бобруйск.

См. также 
 
 
Березина Речка
Большая Березина
Малая Березина
Сражение на Березине
«Березина, или Последние дни Швейцарии»
 «Дорогая Маша Березина»

Примечания 

</noinclude>